CVII steht für:
 römische Zahlzeichen für 107

C.VII steht für:
 AEG C.VII, deutsches Militärflugzeug
 AGO C.VII, deutsches Militärflugzeug der AGO Flugzeugwerke
 Albatros C.VII, deutsches Aufklärungs- und Artilleriebeobachtungsflugzeug
 Fokker C.VII-W, niederländisches Militärflugzeug
 Halberstadt C.VII, deutsches Militärflugzeug
 Loring C.VII, spanischer Tragschrauber
 LVG C.VII, deutsches Militärflugzeug
 Rumpler C.VII, deutsches Militärflugzeug

Siehe auch:
 C7

Abkürzung